Con la denominación Montañas Azules es posible referirse a varios lugares geográficos:

 a las Montañas Azules, una región montañosa de Nueva Gales del Sur, en Australia;
 a las Montañas Azules, una cadena de suaves colinas de la Isla Sur de Nueva Zelanda;
 a las Montes Azules, una región montañosa en este de Jamaica
 a la Cordillera Blue, o Montañas Blue Ridge, una sección de los Apalaches, al este de los Estados Unidos;
 a las Montañas Blue («Azules» en inglés), cadena montañosa de los Estados Unidos localizada en los estados de Washington y Oregón; o también a
 las Ered Luin («Montañas Azules» en sindarin), cadena montañosa ficticia creada por el escritor británico J. R. R. Tolkien para ambientar algunas de las historias de su legendarium.